«Питтсбург Пингвинз» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Питтсбурга, штат Пенсильвания. Выступает в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была создана в 1967 году после расширения лиги, когда количество команд увеличилось с первоначальных шести до двенадцати. С 2010 года домашние матчи проводит на «PPG Paints-арене».

«Питтсбург» пять раз становился обладателем Кубка Стэнли (1990/91, 1991/92, 2008/09, 2015/16, 2016/17). Ещё один раз «Пингвинз» проиграли в финале Кубка Стэнли, уступив в 2008 году клубу «Детройт Ред Уингз». В сезоне 1992/93 команда стала лучшей в регулярном сезоне, завоевав Президентский Кубок. Кроме этого, «Питтсбург» пять раз выигрывал Приз принца Уэльского как победитель Восточной конференции.

Номера двух игроков «Питтсбурга» были выведены из обращения в клубе: в 2001 году Мишеля Бриера (21), а в 2006 году Марио Лемьё (66). При этом Лемьё, проведший всю карьеру в «Пингвинз», 6 раз становился лучшим бомбардиром лиги. Также в составе «пингвинов» лучшими бомбардирами лиги становились Яромир Ягр, Сидни Кросби и Евгений Малкин.

Легенда 

 Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами регулярного турнира в указанном сезоне.

Сезоны

Общая статистика 

По состоянию на конец сезона 2018/19.

Результаты

Трофеи

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

 
Питтсбург Пингвинз